Rotes Auge steht für (ein Symptom) bei:

 Konjunktivitis (Bindehautentzündung) und Keratokonjunktivitis
 Skleritis (Lederhautentzündung) und Episkleritis
 Keratitis

Siehe auch:
 Hyposphagma
 Hyphaema